Bevera ima više značenja:
 Bevera, Imperia
 Bevera, Lecco
 Bevera, Varese